Mateusz Gruszka (ur. 4 kwietnia 2001 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu AZS Zakopane. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cupie debiutował w sierpniu 2017 w Kuopio, zajmując 44. miejsce, zaś pierwsze punkty zdobył w lipcu 2018 w Szczyrku dzięki zajęciu 21. pozycji. We wrześniu 2018 w Zakopanem zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, a w marcu 2019, na tej samej skoczni, w zimowej edycji cyklu. W startach tych zajął miejsca poza najlepszą trzydziestką. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019, gdzie był 40. indywidualnie. 

10 sierpnia 2019 zajął 30. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Wiśle, zdobywając pierwszy punkt zawodów tej rangi. 27 grudnia 2019 w wyniku upadku podczas treningu złamał prawą rękę. Niespełna miesiąc po tej kontuzji powrócił do startów. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2020 zajął 30. miejsce indywidualnie i 9. w drużynie męskiej. 22 sierpnia 2020 zadebiutował w Letnim Grand Prix, zajmując 44. lokatę w zawodach w Wiśle.

W styczniu 2023 wystartował na zimowej uniwersjadzie, gdzie zajął 18. miejsce indywidualnie oraz 9. lokatę w rywalizacji drużynowej.

Zdobył medale mistrzostw Polski w skokach narciarskich w zawodach drużynowych: złoty latem 2019 oraz srebrny latem 2020.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Gruszki na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Gruszki na uniwersjadzie – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2020

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2001
Skoczkowie narciarscy AZS Zakopane
Ludzie urodzeni w Zakopanem